Blauwe Sluis (Appeltern), een gehucht van het dorp Appeltern, Gelderland
 Blauwe Sluis (Damme), bouwkundig erfgoed in Damme, West-Vlaanderen
 Blauwe Sluis (Drimmelen), een gehucht in de gemeente Drimmelen, Noord-Brabant
 Blauwe Sluis (Druten), een gehucht in de gemeente Druten, Gelderland
 Blauwe Sluis (Steenbergen), een buurtschap en sluizencomplex in de gemeente Steenbergen, Noord-Brabant